prządkowate (Bombycidae) – rodzina motyli
 prządkowate (Nephilidae) – rodzina pająków